Совещание — это заседание или собрание, посвященное обсуждению каких-либо вопросов:
 Особое совещание — в России и Союзе ССР название некоторых комиссий смешанного состава из административных лиц и представителей общества для рассмотрения различных важных вопросов и разработки законопроектов в различных областях государственных дел.
 Селекторное совещание — технология, позволяющая общаться нескольким пользователям телефонной сети одновременно.
 Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии — международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.
 Короткое небольшое производственное совещание — «Летучка».

См. также 
 
 Конференция
 Консистория